Ihring ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Christoph Ihring (1669–1740), Bürgermeister in Kassel
 Dietrich Ihring, siehe Dietrich Christoph Ihringk (1727–1781), deutscher Verwaltungsjurist
 Friedrich Heinrich Wilhelm Ihring (18./19. Jahrhundert), deutscher Sprachforscher und Herausgeber von Rechtschreibbüchern
 Johann Heinrich Ihring (19. Jahrhundert), Gründer der Licher Privatbrauerei

Siehe auch:
 Ihering
 Iring